

Юніверсіті-Гайтс — місто, штат Айова
 Юніверсіті-Гайтс — місто, штат Огайо